Rywalizacja kobiet w jeździe po muldach podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 18 stycznia na trasie Schneaschea. Mistrzostwa świata z 2013 roku nie obroniła Amerykanka Hannah Kearney, która tym razem uplasowała się na drugim miejscu. Nową mistrzynią świata została reprezentantka Kanady Justine Dufour-Lapointe, natomiast brązowy medal wywalczyła Britteny Cox z Australii.

Kwalifikacje

1 Runda kwalifikacji

2 Runda kwalifikacji

Finały

Finał 1

Finał 2

Bibliografia 

 Lista startowa Kwalifikacji

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015